Blacklick ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blacklick (Ohio), im Franklin County
 Blacklick (Virginia), im Wythe County
 Blacklick Estates, im Franklin County, Ohio
 Blacklick Township (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Blacklick Branch, Fließgewässer im Bell County, Kentucky
 Blacklick Woods Park, Park im Franklin County, Ohio